Ольхи́н — фамилия.

Известные носители:

 
 Ольхин, Александр Васильевич (1771—1815) — российский фабрикант.
 Ольхин, Павел Матвеевич (1830—1915) — русский популяризатор науки и техники, стенограф, редактор, переводчик.
 Ольхин, Семён Герасимович (в миру Савва; 1793 - ?) — монах РПЦ; инспектор Владимирской духовной семинарии.

Женщины 
 Ольхина, Нина Алексеевна (1925—2013) — советская и российская актриса театра и кино.